Isola Zelënyj – isola russa, bagnata dal mare di Barents, parte del circondario cittadino di Aleksandrovsk, nell'oblast' di Murmansk, nel Circondario federale nordoccidentale
 Isola Zelënyj – isola russa, bagnata dal mare di Barents, parte del Kol'skij rajon, dell'oblast' di Murmansk, nel Circondario federale nordoccidentale
 Isola Zelënyj – isola russa disabitata, bagnata dal mare di Barents, parte del circondario della città chiusa di Ostrovnoj dell'Oblast' di Murmansk, nel Circondario federale nordoccidentale